Bieg na 400 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Arena Birmingham w Birmingham.

Tytuł mistrzowski obronił Czech Pavel Maslák, natomiast pierwszy na mecie Óscar Husillos po biegu został zdyskwalifikowany za przekroczenie linii toru.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Awans: Dwóch najlepszych z każdego biegu (Q) oraz sześć z najlepszymi czasami wśród przegranych (q)..

Półfinały 
Awans: Dwóch najlepszych z każdego biegu (Q)..

Finał 
.

Uwagi

Przypisy 

Bieg na 400 metrów mężczyzn